Die Erste-Sparinvest (Eigenschreibweise ERSTE-SPARINVEST) ist eine österreichische Kapitalanlagegesellschaft. Sie verwaltet ein  Vermögen von insgesamt über 32 Mrd. Euro (Stand Mai 2017) und ist eine von 21 Kapitalanlagegesellschaften, die in der Vereinigung Österreichischer Investmentfondsgesellschaften (VÖIG) vertreten sind. Gesellschafter der Erste-Sparinvest sind die Erste Group Bank AG, verschiedene Sparkassen in Österreich und die Vienna Insurance Group AG.

Geschichte 
In Österreich stieg das Interesse an der Geldanlage in Wertpapieren Anfang der 1960er Jahre an. Die Verantwortlichen in der  Girozentrale, des Vorgängerinstituts der Erste Group Bank AG, wollten an diesem Marktsegment tätig werden. Dies führte am 29. März 1965 zur Gründung der Sparinvest KAG unter dem Geschäftsführer Josef Taus.
Der gesetzliche Grundstein zur Errichtung von Fondsgesellschaften und zur Auflegung von Investmentfonds war  mit dem Investmentfondsgesetz (InvFG) 1963 geschaffen worden.

Anteilseigner der Sparinvest bei der Gesellschaftsgründung waren Girozentrale, Steiermärkische und Deutsche Girozentrale. Neben der „Giro“ besaßen auch die Genossenschaftliche Zentralbank (GZB) und die Volksbanken Anteile an der Sparinvest. Mit der BAWAG P.S.K., der Ersten und der Zentralsparkasse gab es Vertriebsvereinbarungen. Die Sparinvest erfüllte damit von den 1970er Jahren bis Anfang der 1980er Jahre die Rolle einer sektorübergreifenden Fondsgesellschaft.

Nach dem Ausscheiden der Genossenschaftlichen Zentralbank (1986) und der Volksbanken (1989) aus dem Aktionärskreis übernahmen einige Sparkassen der Landeshauptstädte (Steiermärkische Bank, Salzburger Sparkasse, Allgemeine Sparkasse Linz, Kärntner Sparkasse, Tiroler Sparkasse) die frei gewordenen Anteile.
Als die Girozentrale 1994 mehrheitlich in den Einflussbereich der Bank Austria geriet, kam es zur Zusammenführung der Sparinvest mit der Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria zur Sparinvest Austria, heute Pioneer Investments Austria. Zwei Jahre später übernahm die Erste Bank die GiroCredit (zuvor Girozentrale). Ein Teil der Sparinvest Austria wurde mit der Kapitalanlagegesellschaft der Ersten (EKA) verschmolzen: Seit 7. November 1998 firmiert die Gesellschaft als ERSTE-SPARINVEST KAG.
2008 wurde die Gesellschaft Teil der Erste Asset Management GmbH, die die Asset Management Aktivitäten innerhalb der Erste Group Bank AG koordiniert und steuert.

Rückwirkend mit 31. Dezember 2017 wurde die ERSTE-SPARINVEST mit der Erste Asset Management GmbH verschmolzen. Die Fusion wurde von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. Die Verschmelzung wurde mit der Eintragung in das Firmenbuch wirksam. Sämtliche von der ERSTE-SPARINVEST verwalteten Investmentfonds, somit das gesamte Fondsvermögen in der Höhe von 32,1 Milliarden Euro (Stand per 29. September 2018), wird seit der Wirksamkeit der Verschmelzung von der Erste Asset Management verwaltet.

Prominente Persönlichkeiten 
  Josef Taus, Industrieller, Manager, ehemaliger Generaldirektor der Girozentrale und ehemaliger Bundesparteiobmann der ÖVP, Gründer und Geschäftsführer der Sparinvest KAG
  Klaus Liebscher, ehemaliger Generaldirektor der RZB und Gouverneur der OeNB, Fondsmanager bei der Sparinvest KAG

Investmentfonds 
Die Fonds werden großteils selbst oder in Kooperation mit internationalen Investmenthäusern verwaltet. Besondere Schwerpunkte sind Anleihenfonds, Emerging Markets-Fonds (mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa) und bei ethisch-nachhaltig ausgerichteten Investmentfonds. Einen Stellenwert nehmen „Strategiefonds“ ein; dabei handelt es sich um gemischte Veranlagungsprodukte, die die verschiedenen Anlageklassen nach verschiedenen Aspekten gewichten. Es gibt bei den Strategiefonds Varianten mit absolutem Ertragsziel („Absolute Return“) und solche, die sich an einem Vergleichsindex orientieren (Benchmark).

Tätigkeitsprofil 
 Anleihenmanagement mit Fokus auf die Euro-Zone (Geldmarktfonds, Staatsanleihen­fonds, Hochzinsanleihen­fonds)
 Aktien- und Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa
 Fonds, die ethische und nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigen
 Fonds mit Kapitalallokations-Strategien (mit absoluten Renditezielen oder Benchmark-orientiert)
 Fonds- und Vermögensmanagement für Privatanleger und institutionelle Anleger
 lokale Veranlagungslösungen (lokale Zentral- und Osteuropa-Fonds, steueroptimale Produkte, Spezialmandate)

Weblinks 
 http://www.erste-am.at/de/

Einzelnachweise 

Finanzdienstleistung
Finanzdienstleister (Wien)
Finanzierung
Investmentgesellschaft
Gegründet 1965
Erste Group